RVI est un sigle désignant :
 Renault Véhicules industriels ;
 La Revue vinicole internationale.